Развал — угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса.
 Развал — озеро в Оренбургской области.
Развал — до 1964 г. название деревни Сосновка Балезинского района Удмуртии.